Schutzgürtel kann sich beziehen auf:

 die einen Ort oder ein Gebiet umschließende Schutzzone
 dem Schutz des Körpers dienende Gürtel, siehe Gürtel#Schutzgürtel